Béate est un nom commun ou propre qui peut désigner :

Nom commun
 Une béate est membre d'une institution créée par Anne-Marie Martel, ponote du . Les béates, jeunes filles laïques ayant des rudiments de lecture, écriture, mathématiques, avaient un rôle social au sein des villages : elles tenaient le rôle d'institutrices, de catéchistes et d'infirmières, sous l'autorité du curé.

Nom propre
 Béate (ou Bénédicte). Sainte chrétienne (+ vers 294). Vierge et martyre près de Sens en Bourgogne. Fêtée le 29 juin.

Références